Tutta mia la città, brano musicale dell'Equipe 84 (1969); cover del brano Blackberry Way (1968) della band inglese The Move 
Tutta mia la città (Giuliano Palma & the Bluebeaters) cover della versione dell'Equipe 84 (2007).
Tutta mia la città/Cominciava così è un singolo dell'Equipe 84.